Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1966 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 21 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Carole Caldwell Graebner et Nancy Richey battent Margaret Smith et Lesley Turner en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 
9 équipes sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1966
Australie Double dames
Tennis en Australie en 1966
Compétition de tennis à Sydney
Janvier 1966